

Littérature
 Kanon, est un jeu vidéo et son adaptation en manga (1999).
 Kanon est un personnage de Saint Seiya.
 Kanon est un manga japonais (1995-97).

Musique
 Kanon est un bassiste japonais.
 Kanon Fukuda est une chanteuse et idole japonaise.
 Kanon Suzuki est une chanteuse et idole japonaise du Hello! Project.
 Kanon Wakeshima est une chanteuse et violoncelliste japonaise.

Divers
Kannon est le nom japonais du bodhisattva Avalokiteśvara.
Kanon est un prénom japonais.

Industrie
 Kanon est une société néerlandaise spécialisée en matériel de chargement.

Voir aussi